Diocesi di San Pedro, in Paraguay (in latino: Dioecesis Sancti Petri Apostoli)
Diocesi di San Pedro de Macorís, nella Repubblica Dominicana (in latino: Dioecesis Sancti Petri de Macoris)
Diocesi di San Pedro-en-Côte d'Ivoire, in Costa d'Avorio (in latino: Dioecesis Sancti Petri in Litore Eburneo)
Arcidiocesi di San Pedro Sula, in Honduras (in latino: Archidioecesis de Sancto Petro Sula)